Batan – wyspa na Filipinach, w prowincji Albay
 Batan – wyspa na Filipinach, w prowincji Batanes